Dawne gminy:

 gmina Trzebień – dawna gmina wiejska, powiat kozienicki, woj. kieleckie
 gmina Trzebień – dawna gmina wiejska, powiat bolesławiecki, woj. wrocławskie